Световно първенство по волейбол за младежи до 23 години 2013 се проведжда в Уберландия, Бразилия от 6 до 13 октомври 2013. Това е първото издание на турнира.

Отбори

Зала

Групова фаза 
 Всички часове са в бразилско време (UTC-3).

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Елиминационна фаза 
 Всички часове са в бразилско време (UTC-3).

Финална фаза

5 – 8 място

5-о – 8-о полуфинали 

|}

Полуфинали 

|}

Мач за седмо място 

|}

Мач за пето място 

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Вижте също 
 Световно първенство по волейбол за девойки до 23 години 2013

Външни препратки 
 Официален сайт

Световни първенства по волейбол
Волейбол в Бразилия